Роминешть () — комуна в Румунії, у повіті Ботошані.
 Роминешть () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Адміністративний центр комуни Роминешть.
 Роминешть () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Роминешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Роминешть.
 Роминешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Берешть-Тазлеу.
 Роминешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Кошна.
 Роминешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Гренічешть.
 Роминешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Потлоджі.
 Роминешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Беркенешть.
 Роминешть () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Шимніку-де-Сус.
 Роминешть () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Томешть.
 Роминешть () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Бою-Маре.
 Роминешть () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Медієшу-Ауріт.
 Роминешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Ністорешть.
 Роминешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Тиргу-Жіу.